El término cuichi puede referirse:

a El Cuichi, una población de Sonora, México;
al cuichi de origen mexicano, también conocida como chachalaca;
al cuichi, que en América del Sur hace referencia al arco iris.